El Paraíso – departament w Hondurasie
 El Paraíso – gmina w Hondurasie, w departamencie Copán
 El Paraíso – gmina w Hondurasie, w departamencie El Paraíso
 El Paraíso – stanowisko archeologiczne w Peru